Plopsaqua De Panne
 Plopsaqua Landen-Hannuit